2 miejscowości w Polsce: 
 Żelazów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Strzegom 
 Żelazów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica